

Asteroidi 
 832 Karin

Auto 
 Citroën Karin – concept car

Geografia 
Gornji Karin – frazione di Obrovazzo in Dalmazia
 Karin – antico distretto dell'Armenia

Manga 
 Karin – manga e anime di Yuna Kagesaki
 Karin – personaggio di Dragon Ball
 Karin – personaggio di Naruto
 Karin Kurosaki – personaggio di Bleach
 Karin – personaggio di DNA²

Televisione 
 Karin – serie TV

Onomastica 
 Karin – nome proprio di persona femminile Caterina, in particolare il 24 marzo, per Karin Ulfsdotter, meglio conosciuta come Caterina di Svezia, secondogenita degli otto figli di santa Brigida di Svezia.

wuu:欧楂